Curro puede referirse a:

Lugares 

 Curro (Arzúa), aldea española de la parroquia de Figueroa, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Miscelánea 

 curro, nombre alternativo del arbusto espinoso Colletia paradoxa.
 curro, forma coloquial española de referirse al trabajo. 
 Curro (mascota), mascota de la Exposición Universal de Sevilla de 1992.
 Curro Jiménez, serie española de televisión.